Edward Barnard (1806-1885) est un homme politique bas-canadien, le député patriote de Trois-Rivières de 1834 à 1838
 Edward Barnard (1786-1861) est un zooologiste britannique
 Edward Emerson Barnard (1857-1923) est un astronome américain.

Voir aussi 

 Barnard